Ойконим

 Конрат — прежнее название села Пасечное в Белогорском районе Крыма
 Конрат — прежнее название села Маковка в Советском районе Крыма
 Конрат — прежнее название исчезнувшего села Багратионово в Черноморском районе Крыма
 Конрат — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма
 Конрат— исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма

Фамилия 
 Конрат, Антон (1888—1981) — австрийский дирижёр, музыкальный педагог и композитор.
 Конрат, Мерал (р.1963) — турецкая актриса, певица и телеведущая.
 Конрат, Пауль (1896—1979) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал парашютных войск

См. также 
 Конраты — монгольское племя.